Brickerville steht für: 

 Brickerville (Oregon), gemeindefreies Gebiet im Lane County, Oregon, USA 
 Brickerville (Pennsylvania), Census-designated place im Lancaster County, Pennsylvania, USA